Nambino – jezioro we Włoszech
 Nambino – góra